

Aviazione 
 Avro 679 Manchester – velivolo da bombardamento della seconda guerra mondiale

Geografia

Giamaica 
 Manchester – parrocchia

Regno Unito 
 Grande Manchester – contea metropolitana inglese
 Manchester – città inglese

Stati Uniti d'America 
 Manchester – census-designated place della Contea di Mendocino, California
 Manchester – città della Contea di Hartford, Connecticut
 Manchester – città fantasma della Contea di Kingsbury, Dakota del Sud
 Manchester – città situata tra la Contea di Meriwether e la Contea di Talbot, Georgia
 Manchester – villaggio della Contea di Scott, Illinois
 Manchester – capoluogo della Contea di Delaware, Iowa
 Manchester – città della Contea di Dickinson, Kansas
 Manchester – capoluogo della Contea di Clay, Kentucky
 Manchester – città della Contea di Kennebec, Maine
 Manchester – città della Contea di Carroll, Maryland
 Manchester-by-the-Sea, spesso semplicemente Manchester – città della Contea di Essex, Massachusetts
 Manchester – villaggio della Contea di Washtenaw, Michigan
 Manchester – città della Contea di Freeborn, Minnesota
 Manchester – città della Contea di St. Louis, Missouri
 Manchester – uno dei due capoluoghi della Contea di Hillsborough, New Hampshire
 Manchester – comune della Contea di Ocean, New Jersey
 Manchester – città della Contea di Ontario, New York

 Manchester – villaggio della Contea di Ontario, New York

 Manchester – villaggio della Contea di Adams, Ohio
 Manchester – città della Contea di Grant, Oklahoma
 Manchester – borough della Contea di York, Pennsylvania
 Manchester – capoluogo della Contea di Coffee, Tennessee
 Manchester – uno dei due capoluoghi della Contea di Bennington, Vermont
 Manchester – census-designated place della Contea di Kitsap, Washington
 Manchester – città della Contea di Green Lake, Wisconsin
 Manchester – città della Contea di Jackson, Wisconsin

Musica 
 Manchester – singolo del 1990 dei The Times
 Manchester – album del 2023 di Will

Sport 

Manchester United – squadra di calcio con sede a Manchester, Inghilterra
 Manchester City – squadra di calcio con sede a Manchester, Inghilterra

Teoria dell'informazione 
 Codifica Manchester – codice per la trasmissione di informazioni
 Codifica Manchester differenziale – derivato della codifica Manchester